Murray Motor Car Company steht für:

 Murray Motor Car Company (Massachusetts)
 Murray Motor Car Company (Pennsylvania)